Corona:

 Corona (группа)
 Corona (космическая программа)
 Corona (пиво)

См. также 
 Корона (значения)